En Pologne, Zawadka peut désigner : 

la voïvodie des Basses-Carpates
Zawadka, un village dans le powiat de Bieszczady
Zawadka, un village dans le powiat de Strzyżów

la voïvodie de Grande-Pologne
Zawadka, un village dans la gmina de Koło
Zawadka, un village dans la gmina d'Olszówka

la voïvodie de Petite-Pologne
Zawadka, un village dans le powiat de Limanowa
Zawadka, un village dans le powiat de Myślenice
Zawadka, un village dans le powiat de Miechów
Zawadka, un village dans le powiat de Nowy Sącz
Zawadka, un village dans le powiat de Wadowice

dans d'autres voïvodies
Zawadka, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
Zawadka, un village dans la voïvodie de Lublin
Zawadka, un village dans la voïvodie de Poméranie
Zawadka, un village dans la voïvodie de Silésie